Bugeac se poate referi la:

 Bugeac - regiune de stepă între Republica Moldova și Marea Neagră
 Bugeac - localitate centru de comună în Unitatea Teritorială Administrativă Găgăuzia
 rezervația naturală Bugeac în Găgăuzia
 Bugeac, Constanța, localitate din județul Constanța, România
 Bugeac, ținut de stepă brăzdat de văi adânci și seci și lipsit de ape curgătoare
 Bugeac Comrat, un club de fotbal din Republica Moldova, care în prezent se numește CF Găgăuzia